Zuiderpolder (Haarlem)
 Zuiderpolder (Westerkwartier)
 Zuiderpolder (Midwolda)
 Zuiderpolder (Mijdrecht)
 Zuiderpolder (Noorddijk)
 Zuiderpolder in de Oosterweeren
 Zuiderpolder (Tzum)
 Zuidhorner Zuiderpolder
 oude naam van het vm. waterschap Verbetering